Сівак Богдан Євстахійович — звукорежисер Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного театр, заслужений працівник культури України.
 Йозеф Сівак (1886—1959) — словацький і чехословацький політичний, державний і громадський діяч, в.о. обов'язки прем'єр-міністра Першої Словацької республіки у складі Чехословацької Республіки.
 Петер Сівак (* 1982) — словацький хокеїст; нападник.
 Флоріан Сівак (1932—1997) — словацький юрист; професор.

Див. також 
 Сивак

Примітки 

словацькі прізвища